OM steht als Abkürzung für:

 MIAT Mongolian Airlines, mongolische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Oceania Monographs, eine Schriftenreihe
 Oelmotor, Kennung der ersten Dieselmotoren bei der Daimler AG, siehe Mercedes-Benz OM 5
 Officine Meccaniche, italienischer Maschinen- und Fahrzeughersteller
 Offizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 Old Man, Spitzname für einen Funkamateur, siehe auch Liste von Abkürzungen im Amateurfunk
 Olympique Marseille, französischer Fußballverein
 Olympus-OM-System, Spiegelreflexkamerasystem
 Oman, Landescode nach ISO 3166
 Operations Manual, siehe Gebrauchsanleitung
 Operation Mobilisation, christliche Hilfsorganisation
 Optisches Museum Jena, naturwissenschaftlich-technisches Museum
 Order of Merit, britischer Orden
 Ordo Minorum, siehe Paulaner
 Outer Marker, Voreinflugzeichen zur Kontrolle des Höhenmessers beim Instrumentenlandesystem
 Vereinigte Arabische Emirate nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus der Slowakei, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

OM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Tschechien: Okres Olomouc (deutsch Bezirk Olmütz) (auslaufend)

O-M als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Oldtimer-Motorräder

Om steht für:
 Om, heilige Silbe im Hinduismus, Buddhismus und Jainismus
 Om (Band), US-amerikanische Stoner-Rock-Band 
 Om (Fluss), Nebenfluss des Irtysch in Sibirien, Russland
 OM (Rockjazz-Band), Schweizer Fusion-Band
 großer Gott Om in Terry Pratchetts Roman „Einfach göttlich“, siehe Scheibenwelt-Romane #Einfach göttlich
 Om, Album des Jazz-Saxophonisten John Coltrane

Personen:
 Om Puri (1950–2017), indischer Filmschauspieler
 Sangit Om (* 1954), deutscher Musiker und Komponist 
 Om Sung-chol (* 1986), nordkoreanischer Eishockeyspieler
 Om Yun-chol (* 1991), nordkoreanischer Gewichtheber

Om. steht für:
 Onkel mütterlicherseits, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Onkel und Tante

om steht für:
 .om, die Top-Level-Domain des Staates Oman
 Oromo (Sprache), afroasiatische Sprache nach ISO 639-1

Siehe auch
 OM-Medien Medienunternehmen in den oldenburgischen Landkreisen Vechta und Cloppenburg

Abkürzung